Marleix est un nom de famille français notamment porté par :
 Alain Marleix (1946- ), homme politique français, père d’Olivier Marleix.
 Olivier Marleix (1971- ), homme politique français, fils d’Alain Marleix.

Références 
 .

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien